Тестудинаты  — внеранговая клада пресмыкающихся с настоящим черепашьим панцирем. В группу включают как современных черепах (Testudines), так и множество их вымерших родственников, имевших панцири (стем-черепах). Несмотря на то, что группу впервые в систематику ввёл Яков Клейн (Klein) в 1760 году, современное определение ей дали Уолтер Джойс (Joyce) и его коллеги в 2004 году: название Testudinata относится к кладе, происходящей от первого представителя  с полным черепашьим панцирем, который гомологичен оболочке, присутствующей у . В состав тестудинат обычно не включают примитивную стем-черепаху Odontochelys, у которой была только нижняя часть панциря. Признаки присутствия самых ранних представителей датируют ранним и средним триасом в виде окаменевших цепочек следов. Последнее филогенетическое исследование восстановило Angolachelonia и Testudines как сестринские таксоны в тестудинатах.

Филогения 
Ниже представлена кладограмма, полученная в результате филогенетического анализа, проведённого Джереми Анкетином в 2012 году.

Примечания